Волков — поширене слов'янське прізвище, особливо в Росії та Болгарії.

Прізвище

А 
 Волков Анатолій Романович (нар. 23.04.1925) — літературознавець, професор
 Волков Артем Леонідович ( 1985) — білоруський хокеїст, нападник.

Б 
 Волков Богдан Віталійович (нар. 1989) — російський оперний співак (тенор).
 Волков Борис Миколайович (1894—1954) — американський письменник українського походження.

В 
 Волков Валентин Євгенович (21.07.1913, Маріуполь — ?) — радянський футболіст («Залдор» і «Ротфронт» Київ) і військовий, полковник, викладач.
 Волков Василь Олексійович (1840—1907) — російсько-український худжожник-передвижник.
 Волков Василь Степанович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Віктор Миколайович (1941-2004) — український художник, член Спілки художників СРСР, заслужений художник УРСР, лауреат премії АР Крим.
 Волков Віктор Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Віталій (1900—1973) — український письменник з діаспори.
 Волков Владислав Миколайович (1935—1971) — радянський космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.
 Волков Володимир Васильович (1929-2007) — радянський і український актор.
 Волков Володимир Васильович (нар. 1961) — український громадський та політичний діяч. Голова ГО «Українська військова організація СПАС-23».
 Волков Володимир Іванович (1921—2003) — конструктор стрілецького озброєння.
 Волков Володимир Миколайович ( 1954) — російський вчений, фахівець з онтології, філософської антропології, культурології.
 Волков Всеволод Владиславович ( 1971) — український програміст.
 Волков В'ячеслав Дмитрович (1937—2014) — український юрист, професор.

Г 
 Волков Григорій Іванович (1890—1939) — український вчений-правознавець

Д 
 Волков Джордж Майкл (1914—2000) — канадський фізик.
 Волков Дмитро Васильович (1925—1996) — радянський та український фізик-теоретик, академік НАН України (1988).
 Волков Дмитро Володимирович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волков Дмитро Петрович — Герой Радянського Союзу.

Є 
 Волков Євгеній Володимирович (? — 2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Волков Євген Максимович (1920—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Волков Євдоким Денисович — Герой Радянського Союзу.

І 
 Волков Іван Архипович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Іван Володимирович (1973—2015) — капітан міліції, батальйон «Суми», учасник російсько-української війни
 Волков Іван Степанович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Ігор Віталійович ( 1962) — український актор театру, кіно, дубляжу, диктор і режисер. Київського академічного драматичного театру на Подолі.
 Волков Ігор Володимирович ( 1970) — білоруський політик, депутат Палати представників Білорусі VII скликання.
 Волков Ігор Володимирович ( 1936) — український науковець в галузі теоретичної електротехніки, член-кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів № 1 Інституту електродинаміки НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Волков Ігор Володимирович ( 1983) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Волков Ігор Миколайович ( 1965) — радянський та український футболіст.
 Волков Ігор Юрійович ( 1959) — радянський, російський актор («Михайло Ломоносов» (1986) та ін.).

К 
 Волков Костянтин Костянтинович ( 1869 — після 1917) — член III Державної думи від Київської губернії, священник.
 Волков Костянтин Миколайович ( 1985) — російський хокеїст.
 Волков Костянтин Степанович (1947-2019) — український вчений-біолог, педагог.
 Волков Костянтин Юрійович ( 1960) — радянський легкоатлет, олімпієць.

Л 
 Волков Леонід Іванович (1934-1995) — радянський хокеїст. Олімпійський чемпіон.

М

О 
 Волков Олег Ігорович — президент Федерації стрільби України, кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.

 Волков Олександр Анатолійович ( 1964) — український баскетболіст, народний депутат України.
 Волков Олександр Васильович ( 1953) — доктор технічних наук, професор.
 Волков Олександр Володимирович ( 1967) — радянський і російський тенісист.
 Волков Олександр Геннадійович ( 1975) — російський актор.
 Волков Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу
 Волков Олександр Іванович (1946-1991) — чуваський прозаїк.
 Волков Олександр Матвійович (1903—1975) — радянський військовий та державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Волков Олександр Мелентійович (1891—1977) — радянський письменник (цикл «Чарівник Смарагдового міста»).
 Волков Олександр Миколайович ( 1989) — український футболіст.
 Волков Олександр Миколайович ( 1961) — український футболіст.
 Волков Олександр Миколайович (1886—1957) — живописець, громадський діяч.
 Волков Олександр Миколайович ( 1963) - радянський та узбекистанський футболіст

 Волков Олександр Михайлович ( 1948) — український політолог, народний депутат України.
 Волков Олександр Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Олександр Олександрович ( 1948) — радянський космонавт, Герой Радянського Союзу.
 Волков Олександр Олександрович (1951—2017) — президент Удмуртії (2000—2014).
 Волков Олександр Олександрович ( 1985) — російський волейболіст.
 Волков Олександр Олександрович (1898—1941) — радянський діяч органів державної безпеки, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Волков Олександр Павлович — Герой Радянського Союзу.

 Волков Олексій Анатолійович ( 1988) — російський біатлоніст, п'ятиразовий чемпіон Європи.
 Волков Олексій Віталійович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волков Олексій Михайлович ( 1965) — український лікар і письменник.
 Волков Олександр Федорович (* 1957) — суддя Верховного Суду України (2003—2010), який виграв справу в Європейському суді з прав людини «Олександр Волков проти України».

П 
 Волков Петро Тимофійович — Герой Радянського Союзу
 Волков Пилип Григорович (1901-1949) — Герой Радянського Союзу

Р 
 Волков Роман Анатолійович ( 1961) — доктор біологічних наук, професор.
 Волков Роман Михайлович (1885—1959) — український фольклорист і літературознавець.
 Волков Руслан Михайлович (2000—2020) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Волков Семен Михайлович — Герой Радянського Союзу.

 Волков Сергій Валерійович ( 1987) — російський фристайліст.
 Волков Сергій Васильович (1935-2016) — український учений у галузі фізико-неорганічної хімії та хімії іонних розплавів.
 Волков Сергій Віталійович ( 1981) — російський хокеїст, центральний нападник.
 Волков Сергій Миколайович (1949—1990) — радянський фігурист і тренер з фігурного катання.
 Волков Сергій Михайлович ( 1955) — український піаніст, музичний педагог, науковець, заслужений діяч мистецтв України.
 Волков Сергій Олександрович ( 1973) — російський космонавт, родом з Чугуєва в Україні, Герой Росії.

Ф 
 Волков Федір Андрійович — Герой Радянського Союзу
 Волков Федір Іванович (1754—1803) — російський архітектор доби класицизму в Петербурзі.

Ю 
 Волков Юрій Васильович (1989—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волков Юхим Юхимович (1844—1920) — російський художник-передвижник.

Волкова 
 Волкова Тетяна Петрівна — доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри «Корисних копалин та екологічної геології» гірничо-геологічного факультету ДонНТУ.
 Волкова Юлія Олегівна ( 1985) — російська співачка, солістка гурту «Тату».
 Tanny Volkova — українська відеоблогерка з Одеси

Астрономічні об'єкти 

У Сонячній системі існують такі об'єкти з назвою Волков, названі на честь космонавта Владислава Волкова:

 Волков — кратер на зворотній стороні Місяця.
 1790 Волков — мала планета.

Примітки 

Болгарські прізвища
Російські прізвища